Het wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2011 vond plaats op 5 november in het Amerikaanse Henderson (Nevada). Vanwege de extreme weersomstandigheden was het zwemonderdeel afgelast.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2011
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sport in Nevada